Il singolare maschile del torneo di tennis Schenectady Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jaime Yzaga che ha battuto in finale Jim Pugh 0-6, 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Jaime Yzaga (campione)
 Andre Agassi (primo turno)
 Nduka Odizor (primo turno)
 Jim Pugh (finale)

 Ben Testerman (quarti di finale)
 Johan Carlsson (primo turno)
 Éric Winogradsky (primo turno)
 Barry Moir (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schenectady Open 1987